Biurowiec Milenium – najwyższy biurowiec w Rybniku znajdujący się przy ul. 3 Maja.

Architektura w Rybniku